3. Liga 2020/21 oder Dritte Liga 2020/21 steht für:
 3. Fußball-Liga 2020/21
 3. Liga (Handball) 2020/21
 3. Liga Frauen (Handball) 2020/21 
 Dritte Volleyball-Liga 2020/21 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2020/21 (Männer)